Horvátország
 Rajić, falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében
 Rajić, falu Novszka községben, Sziszek-Monoszló megyében